

Miejscowości w Polsce 
 Baczki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki 
 Baczki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów

Inne 
 baczki (rodzaj zarostu)